Thabraca ist der Name

 einer antiken Stadt in Nordafrika, heute Tabarka
 eines Titularbistums der römisch-katholischen Kirche, siehe Titularbistum Thabraca